Robert Grubbs
 Grubbs (Arkansas)

Desambiguação